Verdanus är ett släkte av insekter som beskrevs av Paul W. Oman 1949. Verdanus ingår i familjen dvärgstritar. 

Kladogram enligt Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Dvärgstritar
Verdanus